Aposphaeria — рід грибів родини Melanommataceae. Назва вперше опублікована 1880 року.

Класифікація 
До роду Aposphaeria відносять 201 вид:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1880. Conspectus generum fungorum Italiae inferiorum nempe ad Sphaeropsideas, Melanconieas et Hyphomyceteas pertinentium systemate sporologico dispositorum. Michelia. 2(6):1-38 - P.4

Роди грибів
Аскоміцети